Список історичних населених місць Одеської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 .

Одеська область
Історія Одеської області
Населені пункти Одеської області
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів